Romagnoli bezeichnet:
 Romagnoli (Taubenrasse), eine Haustaubenrasse

Romagnoli ist der Familienname folgender Personen:
 Alessio Romagnoli (* 1995), italienischer Fußballspieler
 Diana Romagnoli (* 1977), Schweizer Fechterin
 Francesco Romagnoli (1785–1839), italienischer Rechtsanwalt, Politiker und Unternehmer
 Giuseppe Romagnoli (1872–1966), italienischer Bildhauer, Kupferstecher und Medailleur
 Leandro Romagnoli (* 1981), argentinischer Fußballspieler
 Luca Romagnoli (* 1961), italienischer Politiker
 Redo Romagnoli, italienischer Drehbuchautor
 Simone Romagnoli (* 1990), italienischer Fußballspieler
 Tullia Carettoni Romagnoli († 2015), italienische Politikerin